Хименес-дель-Теуль () — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас. Население 4855 человек.

История 
Город основан в 1857 году .

Ссылки 

Муниципалитеты Сакатекаса
Города Сакатекаса